Olteanu ist der Name 

 eines Ortes im Kreis Gorj (Rumänien), siehe Olteanu (Gorj)

Olteanu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Olteanu (1928–2018), rumänischer Politiker (PMR/PCR), Generaloberst und Schriftsteller
 Draga Olteanu Matei (1933–2020), rumänische Schauspielerin
 George Olteanu (* 1974), rumänischer Boxer
 Ioan Olteanu (1839–1877), Bischof von Oradea Mare (Großwardein) der Rumänischen griechisch-katholischen Kirche
 Ioana Olteanu (* 1966), rumänische Rudersportlerin
 Iulia Olteanu (* 1967), rumänische Langstreckenläuferin
 Vlad Olteanu (* 1996), rumänischer Fußballspieler